

Personnalités 

  (né vers 1960), magistrat sud-africain ;
  (né en 1959), peintre eswatinien ;
  (1940-2021), homme politique sud-africain ;
 Phumzile Mlambo-Ngcuka (née en 1955), femme politique sud-africaine, députée, vice-présidente de la République ;
 Sibongile Mlambo (née en 1990), actrice zimbabwéenne.